Арха́нгельский областно́й комите́т КПСС — региональный орган партийного управления в Архангельской области в 1937—1991 годах.

В 1952 году Архангельский областной комитет ВКП(б) был переименован в Архангельский областной комитет КПСС.

23 августа 1991 года деятельность КПСС на территории РСФСР приостановлена, а 6 ноября того же года запрещена.

Первые секретари 
 09.1937 — 5.11.1937 Конторин, Дмитрий Алексеевич
 05.11.1937 — 07.1938 Никаноров, Александр Филиппович (и. о. первого секретаря)
 20.07.1938 — 26.02.1939 Никаноров, Александр Филиппович
 26.02.1939 — 01.1945 Огородников, Георгий Петрович
 01.1945 — 12.1948 Николаев, Борис Фёдорович
 12.1948 — 11.1955 Латунов, Иван Сергеевич
 11.1955 — 26.10.1960 Логинов, Савелий Прохорович
 26.10.1960 — 11.1960 вакансия, исполнял обязанности 2-й секретарь Архангельского областного комитета КПСС Костров, Константин Константинович
 11.1960 — 24.03.1967 Новиков, Константин Александрович
 24.03.1967 — 21.11.1983 Попов, Борис Вениаминович
 21.11.1983 — 23.11.1989 Телепнёв, Пётр Максимович
 23.11.1989 — 06.1990 Гуськов, Юрий Александрович
 06.1990 — 08.1991 Громогласов, Анатолий Иванович

Вторые секретари 
 5.10 — 5.11.1937 Некрасов, Семён Павлович
 1940—1941 Латунов, Иван Сергеевич
 1941 — 10.1942 Фёдоров, Александр Григорьевич
 1945 — 11.1946 Латунов, Иван Сергеевич
 1.1951 — 11.1955 Логинов, Савелий Прохорович
 1.1956 — 3.1957 Новиков, Константин Александрович
 3.1957 — ? Кадашёв, Александр Фёдорович

Ссылки 
 

Архангельский
XX век в Архангельской области